Az V. Ferdinánd uralkodói nevet az alábbiak viselték:
 V. Ferdinánd kasztíliai király (1452–1516) – II. Ferdinánd néven aragóniai és szicíliai király, III. Ferdinánd néven nápolyi király
 V. Ferdinánd magyar király, cseh király (1793–1875) – I. Ferdinánd néven osztrák császár

de:Liste der Herrscher namens Ferdinand#Ferdinand V., VI., …
eo:Ferdinando (regantoj)#Ferdinando la 5-a